Енн Кеотавонг (; нар. 16 вересня 1983) — колишня британська тенісистка лаоського походження. 
Здобула 20 одиночних титулів туру ITF. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 48 досягнула 23 лютого 2009 року.
Завершила кар'єру 2013 року.

Фінали WTA

Парний розряд (0–1)

Фінали ITF

Одиночний розряд (20–10)

Парний розряд (8–2)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Fed Cup

Примітки

Посилання 

 
 
 

Британські тенісистки
Спортсмени Лондона
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012